Seria modemów ADSL produkcji firmy Thomson
 Thomson SpeedTouch 330
 Thomson SpeedTouch 510
 Thomson SpeedTouch 546
 Thomson SpeedTouch 585